

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wola Duża – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj 
 Wola Duża – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa

Zobacz też 
 Wola Duża-Kolonia